Antena 1 Brasília é uma emissora de rádio brasileira, com sede em Brasília, no Distrito Federal. A rádio faz parte da Antena 1 de comunicações e opera na freqüência 93.7 MHz.

Anteriormente, a freqüência pertencia ao Grupo RBS, sendo uma das emissoras da Rede Atlântida de Rádios, e era conhecida como Atlântida FM.

Também era chamada de 93 FM, emissora foi destacada na época por revelar o comunicador Toninho Pop, para o rádio.

No dia 1º de janeiro de 1994 passou a integrar a Rede Antena 1.

Ex-subsidiárias do Grupo RBS
Antena 1 Brasília
Estações de rádio fundadas em 1994
Rede Antena 1
Brasília